2 miejscowości w Polsce: 
 Niemiry – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Zaręby Kościelne 
 Niemiry – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Brańszczyk